Ez a lista A kockásfülű nyúl című magyar rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Első évad (1974)

Második évad (1976)

Televíziós sorozatok epizódlistái